Brownie steht für:

 Brownie (Mythologie), britische Sagengestalt
 Brownie (Gebäck), Gebäck
 Brownie (Gitarre), Gitarre von Eric Clapton
 Brownie, Kamera von Kodak, siehe Boxkamera #Der Begriff „Box“
 Brownie, Bergarbeitersiedlung auf dem Gebiet von Central City (Kentucky)
 Brownie McGhee (1915–1996), US-amerikanischer Gitarrist und Sänger
 den Markennamen des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers Carter Motor & Manufacturing Company

Siehe auch:
 Brauny